Il Novoderevenskij rajon () è un rajon dell'Oblast' di Rjazan', nella Russia europea; il capoluogo è Aleksandro-Nevskij. Istituito nel 1965, ricopre una superficie di 833 chilometri quadrati ed ospita una popolazione di circa 12.000 abitanti.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Rajon dell'Oblast' di Rjazan'